António Macedo (artista plástico)  — português 
 António Macedo (cantor) (1946-1999) — português, intérprete de "Canta, Amigo, Canta" 
 António Macedo (jornalista)  — locutor de rádio português
 António Cândido Miranda Macedo (1906-1989) — advogado e político português fundador do PS
 António de Macedo  — realizador de cinema português
 António de Macedo (século XVII) (1612-1695) — português, antigo reitor do colégio de Évora
 António de Sousa de Macedo (1606–1682) — diplomata, escritor e jornalista português
 António Lourenço da Silveira Macedo (1818-1891) — historiador e político português

ou ainda:
 António da Costa (escritor)  (1824-1892) — escritor português António da Costa e Sousa de Macedo
 António de Sousa de Macedo (1677) (1677-1738)

Desambiguação